Epervier oder Épervier (deutsch: Sperber) steht für:

 Epervier (Schiff, 1812), US-amerikanische Korvette 
 Épervier (Schiff, 1931), französisches Kriegsschiff
 MBLE Épervier, belgisches Luftfahrzeug
 Morane-Saulnier Epervier, französischer Flugzeugtyp

Siehe auch:
 Opération Épervier